Nidberg ist der Name von

 Herrschaft Nidberg, einer Herrschaft im heutigen Schweizer Kanton St. Gallen 
 Burg Nidberg (Schweiz), einer Schweizer Burg in der ehemaligen Herrschaft Nidberg
 Burg Nidberg (Sachsen), einer ehemaligen Burganlage in Sachsen